James Morrison je jméno patřící více osobám:

 James Douglas Morrison, známý jako Jim Morrison (1943–1971) – americký zpěvák ze skupiny Doors
 James Morrison (herec) (* 1954) – americký herec
 James Morrison (hudebník) (* 1962) – australský jazzový hudebník
 James Morrison (zpěvák) (* 1984) – anglický písničkář
 James Morrison (fotbalista) (* 1986) – anglický fotbalista reprezentující Skotsko
 Matthew James Morrison (* 1978) – americký herec a zpěvák